Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Joris De Loore ha sconfitto Filip Cristian Jianu con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Ričardas Berankis (secondo turno)
  Jay Clarke (secondo turno)
  Matteo Gigante (secondo turno)
  Hamad Međedović (secondo turno)

  Aziz Dougaz (primo turno) 
  Maximilian Neuchrist (quarti di finale) 
  Máté Valkusz (primo turno) 
  Raphaël Collignon (semifinale)

Qualificati 

  Mark Lajal (primo turno)
  Cem İlkel (semifinale)
  Alibek Kachmazov (primo turno)

  Joris De Loore (campione) 
  Dino Prižmić (quarti di finale) 
  Kenny de Schepper (primo turno)

Lucky loser 

  Edan Leshem (quarti di finale)

Wildcard 

  Jaime Faria (primo turno)
  Gonçalo Oliveira (secondo turno)

  Pedro Sousa (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Oeiras indoor 2023